A veia basivertebral é uma veia da coluna vertebral.

Basivertebral